Szergej Valentyinovics Szmirnov (1960) világbajnoki bronzérmes szovjet-orosz súlylökő, olimpikon
 Szergej Alekszandrovics Szmirnov (1961) világbajnoki ezüstérmes szovjet-orosz evezős, olimpikon
 Szergej Vasziljevics Szmirnov (1912-1993) orosz költő, műfordító